Josef Strauss (1827-1870), compositor
 Joseph Strauss (almirall) (1861-1948), oficial de la Marina dels Estats Units
 Joseph Strauss (enginyer) (1870-1938), enginyer en cap del pont Golden Gate
 Joe Strauss (1858–1906), jugador de beisbol

Vegeu també 
 Joe Straus (nascut el 1959), president de la Cambra de Representants de Texas
 Joseph Strauss (nascut el 1938), professor de dret alemany
 Franz Josef Strauss (1915–1988), polític alemany